Солошенко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Солошенко, Михаил Александрович (род. 1988) — российский актёр кино и режиссёр-мультипликатор.
 Солошенко, Николай Павлович (род. 1950) — украинский политик.